Mirabeau puede referirse a:

Familia Mirabeau
Familia noble francesa procedente de la región de Provenza, que llevaba el apellido Riquetti (a veces simplificado como Riqueti o Riquet):

 Victor Riquetti, marqués de Mirabeau (1715-1789); economista fisiócrata.
 Sus hijos:
 Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau (1749-1791); uno de los más destacados líderes de la Revolución francesa.
 André Boniface Louis Riquetti, vizconde de Mirabeau, apodado Mirabeau Tonneau (1754-1792); también participó en política. Murió en el exilio.
 Jean-Antoine Riquetti o Jean-Antoine Riqueti de Mirabeau (1717-1794); hermano de Víctor. Fue baile de la Orden de Malta y gobernador de Guadalupe. 
 Sibylle Gabrielle Riquetti o Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau, condesa de Martel (1849-1932); escritora (con el pseudónimo Gyp).

Otros personajes
 Mirabeau Bonaparte Lamar (1798-1859), segundo presidente de Texas.

Topónimos
Localidades francesas:

 Mirabeau (Alpes de Alta Provenza)
 Mirabeau (Vaucluse)
 Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône)
 Le Bignon-Mirabeau (Loiret)

Otros topónimos en Francia
 Défilé de Mirabeau (Desfiladero Mirabeau), del Río Durance, entre Mirabeau (Vaucluse) y Jouques.
 Cours Mirabeau, calle principal de Aix-en-Provence
 Puente Mirabeau (Pont Mirabeau), nombre de al menos dos puentes, uno en París sobre el río Sena y otro en el Desfiladero Mirabeau sobre el río Durance
 Place Mirabeau (Plaza Mirabeau):
 Place Mirabeau (París), junto al Pont Mirabeau.
 Place Mirabeau (Chinon), en Chinon.
 Mirabeau, estación del Metro de París.
 Palace Mirabeau (Palacio Mirabeau), en Niza.
 Tour Mirabeau (Torre Mirabeau), en Front-de-Seine (París).

Otros topónimos en otros países
 Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou, Argelia), fue llamada Mirabeau durante la colonización francesa.
 Mirabeau (Mónaco), sector del lado norte del Circuito de Mónaco.
 Mirabeau Drive, en Humble (Texas).

Instituciones
 Légion Mirabeau o Légion noire de Mirabeau, posteriormente Légion de Damas (Legión Mirabeau, Legión negra de Mirabeau, Legión de Damas), una de las secciones del ejército realista de Luis José de Borbón-Condé, denominada así por el vizconde de Mirabeau (André), no por su hermano el conde de Mirabeau (Honoré).

Notas